Клинцы́, или город Клинцы, — муниципальное образование (городской округ) и административно-территориальная единица (город областного значения) в Брянской области России.

Городской округ и город областного значения окружены территорией Клинцовского района.

Городской округ образован в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году в границах соответствующего города областного значения.

Население

Населённые пункты

Местное самоуправление 	
 Глава города	
 Шкуратов Олег Павлович
 Глава администрации
 Евтеев Сергей Юрьевич

Примечания